

Cinema e televisione 
 Porridge – serie televisiva britannica del 1974
 Porridge – film del 1979 diretto da Dick Clement e basato sull'omonima serie televisiva del 1974
 Porridge – serie televisiva britannica del 2016, sequel dell'omonima serie del 1974

Altro 
 Porridge – piatto di origini incerte
 Genesis P-Orridge –  cantante, musicista e attore britannico